Borealopelta markmitchelli — птахотазовий динозавр родини Нодозаврові (Nodosauridae), що існував у ранній крейді у Північній Америці.

Відкриття 
Скам'янілі рештки динозавра виявлені у 2011 році в бітумінозних пісках у канадській провінції Альберта. Збереглася тільки передня частина ящера — від голови до крупа, — але в прекрасному стані. Крім скелета, вчені виявили шкіру, захисні щитки з шипами, що покривали спину тварини, і частина м'яких тканин. Збереглася навіть тонка органічна плівка, яка утворилася з кератинового шару, який покривав панцир.

Палеонтологи припустили, що сухопутного динозавра, який пасся на березі, змило течією і понесло в море. Коли він потонув і занурився на дно, його швидко занесло піском і донними відкладеннями. Завдяки цьому рештки тварини добре збереглися до нашого часу.

Назва 
Динозавра описав та назвав Калеб Браун (Caleb Brown) з Королівського палеонтологічного музею Тайрела в місті Драмгелер (Канада).

Родова назва Borealopelta перекладається з грецької мови як «Північний щит» та вказує на броню тварини. Видова назва markmitchelli дана на честь канадського палеонтолога Марка Мітчелла.

Опис 
Динозавр сягав значних розмірів: близько 5,5 м завдовжки і важив близько 1,3 т.

У 2017 році дослідники вивчили органічний шар, який покривав спину динозавра, за допомогою мас-спектрометрії. У плівці вони виявили органічні молекули, що містять азот, сірку і кисень, які є продуктами розпаду різних форм пігменту меланіну. Дослідники зробили висновок, що динозавр мав захисне забарвлення — його панцир був покритий червоно-коричневими плямами.

Філогенія 
Філогенічна кладограма, в якій показано розташування виду у межах родини нодозаврових:

Примітки

Посилання 
 «Adrift at sea in the Early Cretaceous — the Fort McMurray armoured dinosaur » (video) — Donald Henderson for Royal Tyrrell Museum Speaker Series, 2012

Нодозаврові
Динозаври крейдового періоду
Динозаври Північної Америки
Вимерлі тварини, описані 2017